Die I liga (Schach) 1977 war die achte Austragung der I liga und die 33. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde zum fünften Mal in Folge die Mannschaft von KS Maraton Warszawa. Aus der II liga waren HKS Hutnik Warszawa und 1893 KKSz-Hutnik Kraków aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten hingegen KS Start Katowice und SKS Start Łódź.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1977.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied:
 an erster Stelle die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (25 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte; im Zweifelsfall gerundet auf ganze Zahlen) und aus der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage)
 an zweiter Stelle die Anzahl der Brettpunkte
 an dritter Stelle die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage)

Termin und Spielort 
Das Turnier wurde vom 18. bis 28. Oktober in Katowice gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1977